La Route nationale 120 est un nom utilisé pour plusieurs routes :
 Route nationale 120 en France
 Route nationale 120 en Italie
 Route nationale 120 au Japon

Voir aussi